Bruxellois peut désigner :
 Un habitant de Bruxelles ;
 Le brusseleer, un ensemble de parlers populaires de la ville de Bruxelles